Brett Smith (né le  à Guelph, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2004-2005.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Bulldogs de Ferris State || CCHA ||37 ||2 ||4 ||6 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Bulldogs de Ferris State || CCHA ||36 ||4 ||1 ||5 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Bulldogs de Ferris State || CCHA ||42 ||8 ||9 ||17 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Bulldogs de Ferris State || CCHA ||38 ||13 ||20 ||33 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||56 ||10 ||34 ||44 ||34 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2005-2006 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||64 ||30 ||33 ||63 ||57 ||15 ||8 ||7 ||15 ||8
|-
|2006-2007 || RoadRunners de Phoenix || ECHL ||38 ||16 ||13 ||29 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Royals de Reading || ECHL ||25 ||7 ||10 ||17 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-             
|-
|2007-2008 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||57 ||22 ||38 ||60 ||67 ||4 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
|2008-2009 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||38 ||15 ||24 ||39 ||44 ||7 ||5 ||3 ||8 ||0
|-
|2009-2010 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||62 ||14 ||31 ||45 ||43 ||11 ||3 ||4 ||7 ||10
|-
|2010-2011 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||57 ||20 ||35 ||55 ||60 ||21 ||2 ||15 ||17 ||8
|-
|2011-2012 || Komets de Fort Wayne || LCH ||55 ||20 ||41 ||61 ||54 ||17 ||3 ||10 ||13 ||6 
|-
|2012-2013 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||63 ||13 ||32 ||45 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Beast de Brampton || LCH ||36 ||10 ||10 ||20 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2014-2015 || Dundas Real McCoys  || Coupe Allan ||8 ||1 ||7 ||8 ||0 ||8 ||0 ||4 ||4 ||2

Notes et références 

Naissance en août 1981
Naissance à Guelph
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Mudbugs de Bossier-Shreveport
Joueur des Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur du Beast de Brampton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Ferris State